To the Bonemůže být:

 To the Bone (album, Steven Wilson) – album hudebníka Stevena Wilsona
 To the Bone (album, Kris Kristofferson) – album hudebníka Krise Kristoffersona
 To the Bone (album, The Kinks) – album skupiny The Kinks